Força bruta pode se referir a:

 Ataque de força bruta, um ataque de criptoanálise
 Busca por força bruta, uma técnica de resolução de problemas de computador
 Força bruta e ignorância ou prova por exaustão, um método de prova matemática

mídia e entretenimento 

 Brute Force, um curta de drama silencioso dirigido por D. W. Griffith
 Fôrça Bruta (álbum), um álbum do cantor brasileiro Jorge Ben

Evento Esportivo 
 Força Bruta - Etapa brasileira do Arnold Strongman Classic, evento que reúne os atletas mais fortes do mundo.

Desambiguação